Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2008/2009 – rozpoczął się 8 grudnia 2008 roku w Rovaniemi a zakończył 22 marca w Ruce. Pierwszy raz w historii w Polsce odbyły się 4 konkursy.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Klasyfikacja po 33 / 33 konkursów

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
2008 w sportach zimowych
2009 w sportach zimowych